Дра́бовский райо́н () — упразднённая административная единица на северо-востоке Черкасской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Драбов.

География 
Площадь — 1160 км².

Основные реки — Боярка, Бутовщина, Золотоношка, Ковраец, Козак, Крапивна, Мала Золотоношка, Малый Чумгак, Сухозгар, Сухая Оржица, Чумгак.

Район граничит на севере и северо-западе с Яготинским районом Киевской области, на северо-востоке — с Пирятинским, на востоке — с Гребёнковским районами Полтавской области, на юге и юго-западе — с Золотоношским, на юго-востоке — с Чернобаевским районами Черкасской области.

История 
Район образован 3 марта 1923 года. 12 ноября 1959 года к Драбовскому району была присоединена часть территории упразднённого Шрамковского района. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы вошёл в состав Золотоношского района.

Демография 
Население района составляет 33 668 человек (данные 2019 г.), в том числе в городских условиях проживают 6 358 человек, в сельских — 27 310 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты 
 40 сёл: Безбородьки • Белоусовка • Беспальче • Богдановка • Бойковщина • Бырловка • Великий Хутор • Вершина-Згарская • Гай • Гречановка • Демки • Жерноклевы • Золотоношка • Казачье • Кантакузовка • Ковалевка • Ковтуновка • Коломицы • Кононовка • Крыштоповка • Левченково • Мехедовка • Митлашевка • Михайловка • Мойсевка • Нехайки • Новониколаевка • Олимпиадовка • Остаповка • Павловщина • Перервинцы • Перше Травня • Погребы • Приветное • Рождественское • Свечковка • Степановка • Тополи • Хомовщина • Яворовка
 2 посёлка городского типа: Драбов • Шрамковка
 9 посёлков: Ашановка • Бондаревка • Вишнёвое • Драбово-Барятинское • Квитневое • Козорезы • Кононовка • Рецюковщина • Червоная Дача

Известные люди

В районе родились 
 Герой Советского Союза Куница, Семен Андреевич.
 Петриненко, Диана Игнатьевна (р.1930) — певица, народная артистка СССР (1975).

В селе Нехайки родился Дважды Герой Советского Союза И.Н.Степаненко в селе установлен Бронзовый бюст и в честь Героя самолет СУ-7.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Драбовской районной рады 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины 
 Драбовский район — органы власти, экономика, предприятия, сельские советы